Název Zbraslav má více sídel:

 Zbraslav – část Prahy, bývalé město
 Zbraslavský klášter – bývalý cisterciácký klášter, po přestavbě zámek
 Zbraslav (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Zbraslav (Dolní Dvořiště) – zaniklá obec, součást obce Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov
 Zbraslav (Štědrá) – část obce Štědrá v okrese Karlovy Vary
 Zbraslav (Petrovice u Sušice) – osada v obci Petrovice u Sušice v okrese Klatovy

jméno
 Zbraslav (syn svatého Václava)